Denna artikel är om statistik och rekord för Djurgårdens IF Fotbollförening. För statistik för andra sektioner, se Djurgårdens IF och respektive sektionsartikel.

Meriter
 Svenska mästare:
SM-titlar (12): 1912, 1915, 1917, 1920, 1954–55, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019

 Allsvenskan (1925–):
Ligaetta (8): 1954–55, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019
 Ligatvåa (4): 1962, 1967, 2001, 2022

 Svenska mästerskapet (1896–1925) / SM-slutspel (1982-1990):
 Vinnare (4): 1912, 1915, 1917, 1920
 Tvåa (8): 1904, 1906, 1909, 1910, 1913, 1916, 1919, 1988

 Svenska cupen:
 Vinnare (5): 1989/1990, 2002, 2004, 2005, 2018
 Finalist (4): 1951, 1974/1975, 1988/1989, 2012/2013

 Royal League (2004–):
 Kvalificeringar (2): 2004–05, 2005–06
 Semifinal (1): 2005–06

 Mästarcupen (1955–1991) / Champions League (1992–): 
 Kvalificering: 2003, 2004, 2006, 2020
 Kvartsfinal: 1955/56

 Europa League (1971–): 
 Kvalificering: 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2018, 2020

 Conference League (2021-) 
 kvalificering: 2022 
 Rosenska Pokalen (1899–1903)
 Finalist: 1902

 Wicanderska välgörenhetsskölden:
 Vinnare (4): 1907, 1910, 1913, 1915
 Finalist (3): 1908, 1914, 1916

 Corinthian Bowl:
 Vinnare (1): 1910
 Finalist (2): 1908, 1911

 Fotbollsturneringen Nackas minne (–2004)

 Vinnare: 1990

 Finalist: 2004

Publiksiffror

Publiksiffror för seriespel

Bästa hemmapubliksnittet: 22 696 säsongen 1959.

Antal uppflyttningar till Allsvenskan: 10 (efter uppflyttningen vid Superettan-segern säsongen 2000)

Längsta allsvenska besöken:
 2001–2021: 21 säsonger i rad (Djurgården klar för Allsvenskan 2022)
 1962–1981: 20 säsonger i rad
 1949/50–1960: 11 säsonger i rad
 1988–1992: 5 säsonger i rad
 1945/46–1947/48: 3 säsonger i rad
 1995–1996: 2 säsonger i rad
 1927/28, 1936/37, 1986 och 1999: 1 säsong

Mästerskapsserien 1991 (hemmamatcherna):
1/9	DIF - IFK Norrköping 2-2 (Publik: 5053 / Stadion)
7/9	DIF - Örebro SK 2-0 (Publik: 1702 / Stadion)
30/9	DIF - AIK 4-1 (Publik: 9844 / Råsunda)
13/10	DIF - IFK Göteborg 2-1 (Publik: 7297 / Stadion)
19/10	DIF - Malmö FF 0-0 (Publik: 2289 / Stadion)
Totalt: 26 185 åskådare på 5 matcher = 5237 åskådare/match

Matchsviter

Flest segrar i rad

Sviter per säsong 

 = Räknat med både grundserie + mästerskapsserie/kvalsvenskan

2022 räknat till och med omgång 15.

Interna skytteligavinnare

Övrigt / Rekord

Flest antal ALLSVENSKA mål (15 st eller fler):

 1. Gösta 'Knivsta' Sandberg, 70 st (säsongerna 1951–1966)
 2. John "Jompa" Eriksson, 69 st (säsongerna 1951–60)
 3. Tommy "Baloo" Berggren, 55 st (säsongerna 1970–1982)
 4. Sven Lindman, 49 st källa (säsongerna 1965–1980)
 5. Harry Svensson, 45 st (säsongerna 1971–76)
 6. Andreas "Adde" Johansson, 43 st (säsongerna 2001–2004 & 2013–2014) källa
 7. Håkan Stenbäck, 39 st (säsongerna 1972–80)
 8. Anders Grönhagen, 38+ st (säsongerna 1976–82)
 9. Jones Kusi-Asare, 36 st (säsongerna 1999, 2001, 2005–08)
 10. Kjell Samuelsson, 34 st (säsongerna 1972–79)
 11. Kim Källström, 29 st (säsongerna 2002–03 & 2017) källa
 12/13 Daniel Sjölund, 27 st (säsongerna 2003–
 Hans Stelius 27 st (säsongerna 1945-1946 och 1947-1948)
 14 Erton Fejzullahu, 23 st (säsongerna 2012–2014) – sommaren 2012 till sommaren 2014.
 15.  Mattias Jonson, 22 st (säsongerna 2005–2011), plus 1 mål i allsvenska kvalet i november 2009
 16.  Peter Skoog, 20 st (säsongerna 1988–91)
 17. Amadou Jawo, 18 st (säsongerna 2013–), efter säsongen 2017, och inför säsongen 2018. källa
 18. Sebastian Rajalakso, 18 st (säsongerna 2008–12)
 19. Stefan Rehn, 18 st (säsongerna 1986, 88–89, 2001–02)
 20. Kjell Karlsson, 18 st (säsongerna 1974–78)
 21. Dan Brzokoupil, 18 st eller fler (1968: 2 st, 70: 9 st, 71: 7 st)
 22. Tobias Hysén, 17 st (säsongerna 2004–06)
 23. Magnus Eriksson, 17 st (säsongerna 2016–17) källa
 24. Curt Olsberg, 17 st (säsongerna 1974–78)
 25. Mikael Martinsson, 16 st (säsongerna 1990–92)
 26. Bosse Andersson, 15 st (säsongerna 1995–96)
 27. Kennedy Igboananike, 15 st (säsongerna 2010–11)
 28.  Jens Fjellström, 14 eller 15 st (säsongerna 1988–92)

Noteringar:
 större delen av statistiken från tiden innan 60-/70-talet saknas
 mål i mästerskapsserien i början av 1990-talet räknas in.
 spelare med fet stil är fortfarande aktiv i laget (säsongen 2022) och statistiken gäller fram till och med säsongen 2017.
 statistiken för säsongen 1982 är inte komplett för Anders Grönhagen. 

Genom alla tider:
 Största vinst, Allsvenskan: 9–1 mot Hammarby IF, 13 augusti 1990
 Största förlust, Allsvenskan: 1–11 mot IFK Norrköping, 14 oktober 1945
 Publikrekord, Råsundastadion: 50 750 mot IFK Göteborg, 11 oktober 1959
 Publikrekord, Stockholms Stadion: 21 995 mot AIK, 16 augusti 1946
 Flest allsvenska matcher: 312, Sven Lindman 1965–1980
 Flest allsvenska mål: 70, Gösta 'Knivsta' Sandberg 1951–1966

Enbart för 2000-talet:
 Största vinst (hemma), Allsvenskan: 8–1 mot IF Elfsborg, 23 oktober 2005
 Största vinst (borta), Allsvenskan: 5–0 mot GIF Sundsvall, 1 oktober 2017
 Största förlust (hemma), Allsvenskan: 0–4 mot Malmö FF, 21 april 2001
 Största förlust (borta), Allsvenskan: 0–6 mot IFK Göteborg, 11 april 2009
 Målrikaste match, Allsvenskan:
 9 mål: 6–3 (hemma) mot IFK Norrköping, 22 september 2002
 9 mål: 8–1 (hemma) mot IF Elfsborg, 23 oktober 2005
 Publikrekord, Råsundastadion: 34 267 mot Hammarby IF, 30 juni 2003
 Publikrekord, Tele2 Arena: 28 258 mot Örebro sk, 28 oktober 2019 
 Publikrekord, Stockholms Stadion: 14 276 mot Östers IF, 30 juni 2013 (sista allsvenska matchen på Stadion)
 Flest allsvenska matcher (t.o.m. 2009): 165, Toni Kuivasto (2003–2009)
 Flest allsvenska mål (t.o.m. 2014): 43, Andreas Johansson (2001–2004, 2013–2014)

Ekonomi

Senaste årens resultat för Djurgårdens IF Fotbollförening (i miljoner kronor)

Not 1: Transfers är spelarförsäljningar, och i tabellen ovan gäller bara siffror för Djurgårdens IF FF. Exempel på spelarförsäljningar där pengar inte enbart gått till DIF FF är Kim Källström (dec. 2003) och Andreas Isaksson (juni 2004), där intäkterna gick huvudsakligen till riskkapitalbolaget Quesada.

Not 2: Samtliga siffror för åren 2000–2013 i tabellen ovan är hämtade från dokumenten från dif.se. Kompletta data för åren 1999 och äldre saknas. Uppgiften om spelarförsäljningarna år 1999 är framräknad från Svenska Fotbollförbundets ekonomiska sammanställningar.

Not 3: Resultat är resultatmåttet resultat efter skatt, det vill säga nettoresultatet.

Not 4: Siffran inom parentes efter publikintäkterna visar publikintäkternas andel av de totala intäkterna.

Dyraste försäljningarna (Valutakurserna är då övergångarna genomfördes/presenterades.)
 Michael Olunga till Guizhou Hengfeng Zhicheng, 3,78 miljoner pund (ca 42,3 miljoner kronor - 24/1-2017)
 Felix Beijmo till Werder Bremen, ca 3 miljoner euro (ca 30 miljoner kronor – 12/6-2018)
 Tobias Hysén till Sunderland, 1,7 miljoner pund (ca 23,1 miljoner kronor - 23/8-2006)
 Søren Larsen till Schalke 04, 2,3 miljoner euro (ca 22 miljoner kronor - 30/7-2005)
 Kim Källström till Rennes, 2 miljoner euro (ca 17,9 miljoner kronor - 12/12-2003)
 Daniel Amartey till FC Köpenhamn, 1,26 miljoner pund
 Andreas Isaksson till Rennes, 1,7 miljoner euro (ca 15,5 miljoner kronor - 24/6-2004)
 Simon Tibbling till Groningen, 1,3 miljoner euro
 Magnus Eriksson till San Jose Earthquakes, 12 miljoner kronor
 Erton Fejzullahu till BJ Guoan, 1 miljon euro
 Fredrik Stenman till Bayer Leverkusen, nästan 8 miljoner kronor - 2/11-2005

Länkar/källor
Djurgårdens IF Fotbollförening årsredovisningar 2001-2011
SvFF:s Dokumentbank (innehåller ekonomi med mera)
Statistik från www.dif.se för 2006
Statistik från di.se för 2006 (även för AIK, Hammarby och BP)
Statistik från di.se för 2007 (di.se, 2008-03-28)
Omsättning och resultat för år 2008
DFAB:s siffror för DIF FF:s och DFAB:s resultat och eget kapital 1997–2008

Tröjnummer 
Lista över tröjnummer som använts från ca 1993 och framåt.

Referenser

Djurgårdens IF